Peter Harper (1921–2003) – brytyjski kierowca rajdowy
 Peter S. Harper (ur. 1939) – brytyjski genetyk
 Peter Harper (ur. 1968) – australijsko-amerykański muzyk
 Peter Harper (ur. 1977) – australijski krykiecista